Ivissuartoq bezeichnet:
 Ivissuartoq (Insel, Maniitsoq) (auch Ivissuartooq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ivissuartoq (Insel, Nuuk) (auch Ivissuartooq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland